Le théâtre des Deux-Masques est l'appellation historique de plusieurs salles parisiennes :
 le théâtre des Deux-Masques, de 1905 à 1923 ; 
 le cabaret La Nouvelle Ève en 1924, puis de 1935 à 1938 ;
 la Pépinière-Théâtre en 1961-1962.